Goshen (África do Sul)

Localidades

Goshen (Alabama)
Goshen (Arkansas)
Goshen (Califórnia)
Goshen (Indiana)
Goshen (Kentucky)
Goshen (Nova Iorque)
Goshen (Utah)
Goshen (Virgínia)

Desambiguações de topônimos